Erläuterungsbericht steht für:
 den Erläuterungsbericht im Straßenbau; siehe Richtlinien für die Gestaltung von einheitlichen Entwurfsunterlagen im Straßenbau #Mustergliederung von Entwurfsunterlagen
 den Erläuterungsbericht einer geologischen Karte; siehe Geologische Karte #Erläuterungsbericht